Fiodorov (nume)- nume de persoană rusesc.

Fiodorov E 
Evghenii Fiodorov - muzicolog, specialist în muzica rock
Evghenii Fiodorov - vocalist de muzică rock, membru al formației TEQUILAJAZZZ
 Evghenii Fiodorov - actor de teatru, artist emerit
 Evgraf Fiodorov (1853 - 1919), mineralog.

Fiodorov I 
 Ivan Fiodorov (1510/1525? - 1583) - primul tipograf din Rusia

Fiodorov N 
 Nicolai Fiodorovici Fiodorov - cosmist

Fiodorov P 
 Piotr Fiodorov - actor.

Fiodorov V 
 Vladimir Fiodorov (n. 1933)- medic, membru de onoare al Academiei de științe din Moldova
 Vladimir Semionovici Fiodorov (1893 - 1983), matematician.